Герберт Эдвин Ханке (9 января 1915 — 8 августа 1996) — американский писатель и поэт, активный участник ряда зарождающихся культурных, социальных и эстетических движений 20-го века в США. Член «поколения битников» и считается автором этого термина.

Ранние годы 
Родившийся в Гринфилде, штат Массачусетс, и выросший в Чикаго, Герберт Ханке был уличным дельцом, бросил школу и употреблял наркотики. Он уехал из Чикаго подростком после того, как его родители развелись, и начал жить бродягой, прыгая на поездах по всем Соединенным Штатам и связываясь с другими бродягами из-за общей нищеты и общего опыта. Хотя позже Ханке сожалел о потере семейных уз, в своей автобиографии «Виновен во всем» он заявляет, что его длительные тюремные сроки были частичным результатом отсутствия у него поддержки со стороны семьи.

Нью-Йорк и Таймс-сквер 
Ханке автостопом доехал до Нью-Йорка в 1939 году. Его высадили на 103-й и Бродвее, и он спросил водителя, как найти 42-ю улицу. «Вы идите прямо по Бродвею, — сказал мужчина, — и найдете 42-ю улицу». Ханке, всегда стильно одевающийся, купил бутоньерку к пиджаку и направился на 42-ю улицу. В течение следующих 10 лет Ханке был завсегдатаем 42-й улицы и стал известен как «мэр 42-й улицы».

На тот момент постоянными прибежищами Ханке были 42-я улица и Таймс-сквер, где он общался с разными людьми, включая проституток (мужчин и женщин) и моряков. Во время Второй мировой войны Ханке отправлялся в море в качестве торгового флота США в порты Южной Америки, Африки и Европы. Он высадился на берегу Нормандии через три дня после вторжения.

На борту кораблей Ханке преодолевал свою наркозависимость или поддерживал её с помощью шприцев с морфином, которые давал корабельный медик. Когда он вернулся в Нью-Йорк, он вернулся на 42-ю улицу, и именно после одной из таких поездок он встретил тогда ещё никому не известного Уильяма С. Берроуза, который продавал пистолет-пулемет и коробку сирен. Их первая встреча не была сердечной: по внешнему виду и манерам Берроуза Ханке заподозрил, что он «горячий» (полиция под прикрытием или ФБР). Убедившись, что Берроуз безвреден, Ханке купил морфий и по просьбе Берроуза немедленно сделал ему укол. Позже Берроуз написал вымышленный отчет об этой встрече в своем первом романе « Наркоман» . Ханке также стал близким другом Джоаны Адамс Воллмер Берроуз, гражданской жены Уильяма, разделив с ней пристрастие к амфетаминам. В конце 1940-х его пригласили в Техас для выращивания марихуаны на ферме Берроуза. Именно здесь он возобновил свое знакомство с молодым Эйбом Грином, товарищем по прыжкам с поезда, а гораздо позже на ранней битниковой сцене, постоянным декламатором своей собственной загадочной разновидности спонтанной поэзии. Несмотря на его относительную молодость, Ханке часто называл Грина «Старым верным». Ханке ценил лояльность, и считается, что Эйб Грин оказал «неоценимую помощь» Люсьену Карру и Джеку Керуаку, когда дело дошло до сокрытия оружия, которым несколько лет спустя был убит Дэвид Каммерер.

В конце 1940-х Ханке был нанят для участия в исследовании Альфреда Кинси направленное на изучение сексуальных привычек американских мужчин. Кинси взял у него интервью и привлек к участию других наркоманов и друзей. Ханке был неопубликованным писателем со времен своего пребывания в Чикаго и тяготел к литературным типам и музыкантам. В музыкальном мире Ханке посещал все джаз-клубы и общался с Билли Холидей, Чарли Паркером и Декстером Гордоном (с которым его однажды арестовали на 42-й улице за взлом припаркованной машины). Когда он впервые встретил Аллена Гинзберга, Керуака и Берроуза, они были заинтересованы в писательстве, и также не публиковались. Они были вдохновлены его рассказами о жизни на 42-й улице, криминальной жизни, уличном сленге и его огромном опыте употребления наркотиков. Ханке был увековечен в « В дороге» Керуака как персонаж Элмо Хассель.

В конце 1940-х Ханке был арестован по обвинению в краже товаров и приговорен к тюремному заключению штата Нью-Йорк. Гинзберг был арестован вместе с Ханке и другими и в результате был отправлен в психиатрическую больницу.

Писательская карьера 
Сам Ханке был прирожденным рассказчиком, уникальным персонажем с парадоксально честным взглядом на жизнь. Позже, после формирования так называемого поколения битников, члены битников призвали Ханке публиковать свои записные книжки (Huncke’s Journal), что он и сделал с ограниченным успехом в 1965 году в Diane DiPrima’s Poet’s Press. Ханке использовал слово «бит», чтобы описать человека, живущего без денег и с небольшими перспективами. «Бей меня по носкам», — сказал он. Ханке придумал эту фразу в разговоре с Джеком Керуаком, которого интересовало, как запомнят их поколение. «Я разбит», — ответил Ханке, имея в виду «усталый и избитый до кончиков пальцев». Керуак использовал этот термин для описания целого поколения. Позже Джек Керуак настаивал на том, что «бит» произошел от беатификации, чтобы быть в высшей степени счастливым. Однако считается, что это определение было защитой битного образа жизни, который осуждался и оскорблял чувства многих американцев.

Его автобиография под названием «Виновен во всем» существовала в 1940-х и 1960-х годах, но была опубликована в 1987 году.

В 1991 году Герберт Ханке был коронован как Король бала изящных искусств. Он председательствовал с королевой Фэй Рэй.

Ханке умер в 1996 году в возрасте 81 года. В течение нескольких лет он жил в подвальной квартире на 7-й Восточной улице недалеко от авеню D в Нью-Йорке при финансовой поддержке своих друзей. В последние несколько лет он жил в отеле «Челси», где его арендная плата поступала за счет финансовой поддержки Джерри Гарсии из The Grateful Dead, с которым Ханке никогда не встречался.

Цитаты о Ханке 
Джек Керуак описал Ханке в своем чтении «Теперь это джаз» из «Ангелов запустения», глава 77:Гек, которого вы увидите на Таймс-сквер, сонный и бдительный, грустный, милый, темный, святой. Только что из тюрьмы. Замучен. Измученные тротуарами, изголодавшиеся по сексу и общению, открытые для всего, готовые открыть новый мир, пожав плечами.Джон Клеллон Холмс описал Альберта Анке, его представление Ханке в главе 14 части 2:Желтоватый, сморщенный мошенник, без шапки и в мятой спортивной рубашке, как будто скрючился в ней, чтобы спрятать свое иссохшее тело.Им восхищался Дэвид Войнарович в своих личных дневниках «В тени американской мечты», где задокументированы их встречи/свидания.

Фрэнк МакКорт упоминает, что знал Ханке в 16-й главе «Человека-учителя»:Алкоголь не является его привычкой, но он любезно позволит вам купить ему выпивку у Монтеро. Его голос глубокий, нежный и музыкальный. Он никогда не забывает своих манер, и вы вряд ли подумаете о нем как о Ханке-наркомане. Он уважает закон и не соблюдает его.

В кино 
Ханке был показан в нескольких документальных фильмах о поколении битников, включая «Поколение битников: американская мечта» Джанет Форман, «Что случилось с Керуаком?» Ричарда Лернера и Льюиса МакАдамса, «Керуак, фильм» Джона Антонелли и Говарда Брукнера, документальный фильм об Уильяме Берроузе, «Burroughs: The Movie». Он также снялся в своей единственной актерской роли в «Пылающем Гате» Джеймса Расина и Джерома Пойнтона.

Работы 
 Журнал Ханке (Poets Press, 1965). Из печати. Под редакцией Дайан Ди Прима, предисловие Аллена Гинзберга.
 Вечернее солнце стало малиновым (Вишневая долина, Нью-Йорк: Cherry Valley Editions, 1980), ISBN 0-916156-43-5.
 Виноват во всем (отрывок) Под редакцией Рэймонда Фоя. (Нью-Йорк и Мадрас: Hanuman Books, 1987), ISBN 0-937815-08-X
 Виновен во всем: автобиография Герберта Ханке (Нью-Йорк: издательство Paragon House, 1990), под редакцией Дона Кеннисона, предисловие Уильяма С. Берроуза. ISBN 1-55778-044-7.
 Снова — Больница (White Fields Press, Луисвилл, 1995). 1/50 экз. (Обложка; отдельный лист размером 12 на 22 дюйма, иллюстрированный фотографией Ханке.)
 Герберт Э. Ханке, 1915—1996 (Нью-Йорк: Джерри Пойнтон, 1996). (Ограниченное издание из 100 экземпляров программы для мемориала Герберта Ханке в Доме собраний друзей в Нью-Йорке. Включает оригинальные тексты.)
 Читатель Герберта Ханке под редакцией Бена Шафера (Нью-Йорк: Морроу, 1997), ISBN 0-688-15266-X. (Включает полные тексты «Вечернего солнца, ставшего багровым» и «Журнал Ханке»).
 От мечты к мечте (Dig It! 567912-2, Music & Words, Нидерланды, 1994, компакт-диск)
 Герберт Ханке — Виноват во всем. Двойной компакт-диск с живым чтением Ханке 1987 года в Ins & Outs Press, Амстердам, Нидерланды. Совместное производство выпущено Unrequited Records, Сан-Франциско (2012).

Примечания

Ссылки 
 Некролог: Герберт Ханке, The Independent
 Документы Герберта Ханке в Библиотеке редких книг и рукописей Колумбийского университета
 Статья на Metroactive.com «Герберт Ханке, невоспетый битник, наконец-то получает должное», Харви Пекар.
 Лит Кикс Био
 Герберт Ханке в интервью Джонни Страйку

Писатели США XX века
Родившиеся в Гринфилде (Массачусетс)
Бит-поколение
Моряки США
Мемуаристы США XX века